In matematica, per spazio prodotto si intende un prodotto cartesiano di insiemi equipaggiato con una qualche struttura derivata da quelle esistenti sulle componenti. In particolare si può costruire:
la topologia prodotto per due spazi topologici
il prodotto diretto di due gruppi e di conseguenza di due spazi vettoriali e di due anelli
il prodotto di due spazi metrici
il prodotto di due spazi normati
il prodotto semidiretto di due gruppi
il prodotto di due insiemi ordinati